Deutsches Lesebuch ist der Titel zahlreicher Bücher wie etwa

Anthologien:
Deutsches Lesebuch (Hofmannsthal), Hg.: Hugo von Hofmannsthal, 1922/23
Deutsches Lesebuch. Von Luther bis Liebknecht, Hg.: Stephan Hermlin, 1976, Reclam 1990 ISBN 3-379-00239-9